oder  ( „Friedhof“) steht für:

 Camposanto (Friedhofstyp), ein Friedhofstypus
 Campo Santo Teutonico, an die Vatikanstadt angrenzender deutscher Friedhof in Rom
 Camposanto Monumentale, Friedhofsanlage neben dem Dom zu Pisa
 Campo Santo (Berlin), königliche Friedhofshalle neben dem Berliner Dom
 Grufthalle auf dem Aachener Westfriedhof, siehe Westfriedhof (Aachen)#Campo Santo
 Camposanto (Emilia-Romagna), italienische Gemeinde in der Provinz Modena
 Campo Santo (Unternehmen), Entwicklungsstudio der Videospielindustrie

Siehe auch: